Puchar Harwester 1920/1921 – 9. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 7 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Venus Bukareszt, mimo że zajęła drugie miejsce w tabeli.

Tabela końcowa

Bibliografia 

1920 w piłce nożnej
1921 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1920 w Rumunii
1921 w Rumunii